Зура́б Тама́зович Попха́дзе (; 2 июня 1972, Лагодехи — 15 января 2013, Шрома, Грузия) — грузинский футболист, защитник. Известен по выступлениям за самарские «Крылья Советов», нижегородский «Локомотив», а также национальную сборную Грузии.

Биография 
Воспитанник грузинской школы футбола. В До 12 лет ходил в танцевальный кружок, но в итоге выбрал футбол. Вырос в футбольной семье — отец играл на первенство Грузии, его брат — в кутаисском «Торпедо» и «Гурии». В 1991 Зураб, его отец и дядя играли за одну команду — «Кахети» из Телави — и вышли из первой грузинской лиги в высшую. Своим главным учителем в футболе считал Реваза Дзодзуашвили. В российский футбол пришёл в 1997, подписав контракт с самарскими «Крыльями Советов». Зарекомендовал себя сильным, неуступчивым защитником, способным отобрать мяч без фола. Позже стал капитаном команды, но в 2000 из-за низкой формы был отдан в аренду в нижегородский «Локомотив». По окончании сезона подписал годичный контракт с «Крыльями», но в итоге в команде не закрепился. В 2001 играл за «Аланию», затем за «Кривбасс» и «Металлург-Кузбасс». В 1998-99 годах сыграл 4 матча за сборную Грузии в отборочном цикле ЧЕ-2000.

15 января 2013 года Попхадзе нашли повешенным в селе Шрома. Есть предположения, что он покончил с собой из-за конфликта в семье.

Статистика

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте loko.nnov.ru 
 
 Зураб Попхадзе: «Не выношу вида крови» 
 Экс-игрок «Крыльев Советов» и «Алании» Попхадзе покончил жизнь самоубийством 
 

Футболисты Грузии
Футболисты России
Игроки ФК «Алазани»
Игроки ФК «Рустави»
Игроки ФК «Крылья Советов»
Игроки ФК «Крылья Советов-2»
Игроки ФК «Локомотив-НН»
Игроки ФК «Алания»
Игроки ФК «Кривбасс»
Игроки ФК «Новокузнецк»
Повесившиеся